De 3. Liga 2011/12 wordt het vierde seizoen van het vernieuwde derde voetbalniveau in het Duitse voetbalsysteem. De competitie gaat van start op 22 juli 2011 en eindigt op 5 mei 2012.

In het seizoen 2010/11 waren Eintracht Braunschweig (kampioen) en Hansa Rostock (2e) en Dynamo Dresden (na play-off) de promoverende clubs naar de 2. Bundesliga uit de 3. Liga. Hun plaatsen werden ingenomen door de degradanten Arminia Bielefeld (18e), Rot-Weiß Oberhausen (17e) en VfL Osnabrück (na play-off). De degradanten uit de 3. Liga waren TuS Koblenz, FC Bayern München II en Rot Weiss Ahlen. Hun plaatsen werden ingenomen door de kampioenen van de Regionalliga Nord (Chemnitzer FC), Regionalliga Süd (SV Darmstadt 98) en Regionalliga West (Preußen Münster).

Eindstand

Zie ook
DFB-Pokal 2011/12
Bundesliga 2011/12
2. Bundesliga 2011/12

Duits competitievoetbal 2011/12